Persas
 Narses (filho de Sapor) — nobre sassânida do 
 Narses (sátrapa de Rinde) — nobre sassânida do 
 Narses (chefe dos suprimentos) — oficial sassânida do 
 Narses (filho de Artaxes I) — nobre sassânida do 
 Narses (filho de Barris) — nobre sassânida do 
  — xá do Império Sassânida dos séculos III e IV
  — xá do Império Sassânida do . Também chamado Adur Narses
 Narses (dabir) — oficial sassânida do 

 Bizantinos

 Narses (poeta) — poeta do 
 Narses (general de Justiniano) — general bizantino do 
 Narses (irmão de Arácio) — general bizantino do 
 Narses (general sob Maurício) — general bizantino do 

 Armênios

 Narses de Chicheraque — nobre armênio do 
  — nobre armênio do 
  — nobre armênio do 
  — católico armênio do 

Desambiguações de antropônimos